

Sigle 
 Acute Stress Disorder – disturbo acuto da stress, sindrome risultante dall'esposizione ad eventi estremi
 Algoritmi e Strutture Dati – insegnamento di un corso di laurea in informatica
 Analisi Statistica dei Dati – insegnamento di un corso di laurea in fisica
 Associazione sportiva dilettantistica – nella denominazione di squadre sportive
 Autistic Spectrum Disorder(s) – disturbi dello spettro autistico
 Atrial Septal Defect – un difetto congenito del setto interatriale del miocardio

Codici 
 ASD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale delle Andros Town e dell'Isola Cat (Bahamas)
 ASD – codice vettore ICAO di Air Sinai
 asd – codice ISO 639-3 della lingua asas

Altro 
 ASD – abbreviazione in uso nelle chat
 ASD – album degli A Skylit Drive del 2015